Joseph Franz von Jacquin – austriacki naukowiec, syn Nicolausa Josepha von Jacquina 
 Nicolaus Joseph von Jacquin – francuski biolog
 Pauline Jacquin – francuska biathlonistka